Гимн Аландских островов или Песнь аландцев ( ) — национальный гимн Аландских островов, автономной провинции Финляндии. Утверждён в 1922 году.

Текст гимна был написан в 1922 году Йуном Гранделль, а музыка - Юханом Фридольфом Хагфорсом.

Оригинальный текст гимна

Ссылки 
 Гимн на сайте nationalanthems.info

См. также 
 Гимн Финляндии
 Гимн Швеции
 Гимн Эстонии

Символы Аландских островов
Аландские острова
Песни Финляндии
Песни 1922 года